Мортимер () — фамилия.

 Мортимеры — английский дворянский род нормандского происхождения в Средние века.
 Мортимер, Анджела (род. 1932) — британская теннисистка, первая ракетка мира в 1961 году.
 Мортимер, Джеймс (1833—1911) — американский и британский шахматист, дипломат, журналист, литератор.
 Мортимер, Джон Гамильтон (1740—1779) — английский художник и график.
 Мортимер, Иэн (род. 1967) — британский историк и писатель, специализируется на изучении истории Средневековья.
 Мортимер, Роджер, 1-й граф Марч (1287—1330) — английский вельможа из рода Мортимеров.
 Мортимер, Эмили (род. 1971) — английская актриса.

См. также